Kučín kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kučín (okres Bardejov)
 Kučín (okres Vranov nad Topľou)